Elezioni parlamentari in Germania del marzo 1933 – none consultazioni politiche nazionali della Repubblica di Weimar, per l'ottava legislatura del Reichstag.
Elezioni parlamentari in Germania del novembre 1933 – prime elezioni in seguito all'approvazione del “decreto dei pieni poteri”, per l'elezione del Reichstag.